Топоним Бабице может относиться к следующим географическим объектам:
 Бабице — гмина в Польше;
 Бабице — деревня в Люблинском воеводстве Польши.
 Бабице — община района Прага-восток Среднечешского края Чехии.